Vögele oder Voegele ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Vögele (1923–2002), Schweizer Rennfahrer und Unternehmensgründer
 Jörg Vögele (* 1956), deutscher Historiker
 Josef Vögele (1893–1974), deutscher Journalist und Verleger
 Kate Voegele (* 1986), US-amerikanische Popsängerin
 Ralf T. Vögele (* 1963), deutscher Biologe und Phytopathologe
 Siegfried Vögele (1931–2014), deutscher Marketingforscher und Autor
 Stefanie Vögele (* 1990), Schweizer Tennisspielerin
 Wilhelm Vögele (1871–?), deutscher Bildhauer

Vögele ist der Name folgender Unternehmen:
 Charles Vögele Gruppe, Schweizer Mode-Einzelhandelsunternehmen
 Joseph Vögele AG, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Karl Vögele AG, Schweizer Schuh-Einzelhandelsunternehmen (Vögele Shoes)